Brisbane International 2012 (kobiety)
 Brisbane International 2012 (mężczyźni)